Sezon 1990 Pucharu Pokoju i Przyjaźni – dwudziesty ósmy i ostatni sezon Pucharu Pokoju i Przyjaźni. Mistrzami zostali Josef Michl (samochody turystyczne) i Aleksandr Potiechin (samochody wyścigowe).

Ze względu na chęć uczynienia pucharu zawodami o charakterze prawdziwie międzynarodowym, organizatorzy zezwolili na udział kierowców z dowolnego kraju. Zmieniono również system punktacji. Te zmiany nie przyniosły oczekiwanych efektów i po 1990 roku Puchar Pokoju i Przyjaźni został zawieszony.

Kalendarz wyścigów 
Źródło: puru.de

Klasyfikacja

Samochody turystyczne

Samochody wyścigowe

Przypisy 

1990
1990 w sportach motorowych